Robert Kysela (né le  à Most en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie
Kysela passe toute sa carrière de joueur dans le championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace puis dans celui de République tchèque, essentiellement à Litvínov où il joue de 1986 à 2001 puis à Kladno, České Budějovice et finalement Ústí nad Labem. En 1996, il participe à la première victoire de la République tchèque au championnat du monde depuis la scission de la Tchécoslovaquie.

Il est actuellement directeur général du HC Slovan Ústečtí Lvi.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || CHZ Litvínov || Tchécoslovaquie || 14 || 1 || 1 || 2  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || CHZ Litvínov || Tchécoslovaquie || 33 || 4 || 1 || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || CHZ Litvínov || Tchécoslovaquie || 29 || 9 || 5 || 14 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || CHZ Litvínov || Tchécoslovaquie || 52 || 6 || 7 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || HC CHZ Litvínov || Tchécoslovaquie || 49 || 13 || 15 || 28 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1991-1992 || HC Chemopetrol Litvínov || Tchécoslovaquie || 37 || 13 || 20 || 33 ||  ||  || 9 || 6 || 7 || 13 ||  || 
|-
| 1992-1993 || HC Chemopetrol Litvínov || Tchécoslovaquie || 51 || 21 || 37 || 58 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 	  	  	  	  	  	 
|-
| 1993-1994 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga tchèque || 47 || 25 || 17 || 42 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || HC Litvínov || Extraliga tchèque || 46 || 18 || 15 || 33 ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||  || 	  	  	 
|-
| 1995-1996 || HC Litvinov || Extraliga tchèque || 40 || 27 || 26 || 53 ||  ||  || 16 || 6 || 11 || 17 ||  || 
|-
| 1996-1997 || HC Litvinov || EHL || 5 || 5 || 1 || 6 || 6 || +6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 16 || 
|-
| 1996-1997 || HC Chemopetrol || Extraliga tchèque || 52 || 22 || 28 || 50 || 65 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || HC Chemopetrol || Extraliga tchèque || 50 || 12 || 13 || 25 || 40 ||  || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 || 
|-
| 1998-1999 || HC Chemopetrol || EHL || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || HC Chemopetrol || Extraliga tchèque || 47 || 16 || 16 || 32 || 85 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || HC Chemopetrol || Extraliga tchèque || 52 || 23 || 22 || 45 || 65 || +3 || 7 || 2 || 1 || 3 || 6 || -2
|-
| 2000-2001 || HC Chemopetrol || Extraliga tchèque || 43 || 17 || 17 || 34 || 80 || -2 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2 || 0
|-
| rowspan="2" | 2001-2002 || HC Kladno || Extraliga tchèque || 52 || 10 || 8 || 18 || 44 || +1 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| HC Kladno || 1.liga || ||  ||  ||  ||  ||  || 5 || 0 || 1 || 1 || -1 || 4
|-
| rowspan="2" | 2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| HC Kladno || 1.liga || 38 || 25 || 25 || 50 || 34 || +17 || 16 || 8 || 5 || 13 || 16 || +1
|-
| 2003-2004 || HC Kladno || Extraliga tchèque || 41 || 8 || 10 || 18 || 52 || -9 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || HC Kladno || Extraliga tchèque || 47 || 12 || 5 || 17 || 32 || +2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2
|-
| 2005-2006 || Slovan Ústí nad Labem || 1.liga || 25 || 5 || 2 || 7 || 14 || +6 ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 1996 || République tchèque || Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || +4 ||  Médaille d'or

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Dirigeant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juin 1968
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie